Oslo est la capitale de la Norvège. Ce nom peut également désigner :

Toponyme

Oslo, une localité dans le Minnesota ;

Autres 
 Oslofjord
 Accords d'Oslo
 Classe Oslo

Homonymie de localités aux États-Unis